Григорий Шаховской:
 Шаховской, Григорий Иванович (1706 — 1774) — белгородский губернатор, посол в Константинополе.
 Шаховской, Григорий Петрович (? — 1612?) — русский воевода, авантюрист, деятель Смутного времени.